The Order of Time — четвёртый студийный альбом американской кантри-певицы Валери Джун. Диск вышел 10 марта октября 2017 года на лейблах Concord Records и Caroline Records. Продюсером вместе с самой певицей был Matt Marinelli.

Об альбоме 
Продюсером был выбран Матт Маринелли, ставший уже третьим по счету из возможных кандидатов и ранее работавший роуд-менеджером Норы Джонс.
Лид-синглами альбома стали «Astral Plane» и «Shakedown», причём на «Shakedown» бэк-вокалом выступает отец певицы, умерший в ноябре 2016 года.
Нора Джонс также выступила в роли бэк-вокалистки.

Отзывы 
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий, The New Yorker, American Songwriter, The Guardian, Slant Magazine, Exclaim!.

Rolling Stone включил альбом в свой список лучших пластинок 2017 года (№ 24 в их «50 Best Albums of 2017» и под № 3 в «40 Best Country and Americana Albums of 2017»).
Газета The New York Times включил альбом в свой список лучших поп-альбомов 2017 года (№ 9).
Журнал Cosmopolitan включил альбом в свой список «The 10 Best Albums of 2017» (№ 10). The Village Voice включил альбом в свой список Pazz & Jop.
The Sydney Morning Herald включил альбом в свой список «Top 20 albums of 2017».

Итоговые списки

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Valerie June — Shakedown

Альбомы США
Блюзовые альбомы
Альбомы Concord Records